Arthur Benzaquen (né en 1974), acteur, réalisateur et scénariste français
 Cyril Benzaquen (né en 1989), athlète français de muay thaï et de kickboxing
 Simone Rodan-Benzaquen, directrice de l'American Jewish Committee (AJC) en France